Havens kan syfta på:

 Havens (efternamn)
 Havens, England
 Havens (förnamn)
 Havens, Nebraska – en ort i Merrick County, Nebraska, USA
 Havens, Ohio – en ort i Sandusky County, Ohio, USA
 The Havens – en community i Pembrokeshire, Wales